een daad, een handeling
 akte (toneel), een onderdeel van een toneelstuk of opera
 akte (document), een officieel stuk
 Akte van Verlatinghe, de onafhankelijkheidsverklaring van de Nederlanden, 1581
 een schriftstuk dat toestemming of toelating tot iets of een bevoegdheid verleent
 een staatsstuk waarin een overeenkomst is vastgelegd (bijvoorbeeld de Akte van Harmonie (1670) of de Akte van Consulentschap (1766)) of een wet in Engeland (bijvoorbeeld de Akte van Navigatie (1651))
 akte (katholicisme), de aktes van geloof, hoop, liefde of berouw: waarheden in de Katholieke Kerk die in de vorm van een gebed zijn geformuleerd
 een doop- huwelijks- of overlijdensakte, een tekst in de Retroacta van de Burgerlijke Stand, waaronder de parochieregisters, met daarin de datum en de namen van de verschillende betreffende personen